Marchner ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Goderbauer-Marchner (1960–2016), deutsche Politikerin 
 Michi Marchner (* 1966), deutscher Musik-Kabarettist, Liedermacher, Comedian und Entertainer
 Rudolf Marchner (1893–1980), österreichischer Politiker (SPÖ) und Magistratsbeamter